Souvenir, objecte que serveix de record d'un lloc.
 Cinema:
 Souvenir (títol en català: Memòries del passat), pel·lícula britànica de 1989 dirigida per Geoffrey Reeve
 Souvenir (pel·lícula de 1994), pel·lícula catalana dirigida per Rosa Vergés
 Souvenir (pel·lícula de 1996), coproducció francoestatunidenca dirigida per Michael H. Shamberg
 Souvenir (pel·lícula de 2016), coproducció francesa, belga i luxemburguesa dirigida per Bavo Defurne
 The Souvenir, coproducció britànicoestatunidenca de 2019 dirigida per Joanna Hogg
 Música:
 Souvenir (banda), dúo espanyol d'indie pop que canta en francès